Ключ може да се отнася за:
 ключ - инструмент за работа с ключалка;
 нотен ключ – нотен символ в музиката
 алтов ключ (ключ до);
 басов ключ (ключ фа);
 виолинов ключ (ключ сол);
 теноров ключ;
 ключ (криптография) - таен елемент в шифроването, позволяващ прочитане на съобщение от ограничен кръг получатели;
 ключ (лодка) - механична сглобка на гребна лодка;
 Ключ (село) - село в югозападна България;
 Ключ (град) - град в Босна;
 Ключ (Херцеговина) - крепост в Източна Херцеговина;
 Ключ (област) - област в западна Сърбия.

Ключ може също да е съкращение от:
 водопроводен ключ - инструмент за свързване на водопроводна арматура (тръби, фитинги и др.);
 гаечен ключ - инструмент за завиване и отвиване на болтове и гайки;
 електрически ключ - средство за прекъсване на електрическа верига;
 морзов ключ - механичен уред за предаване на съобщения с морзов код;
 секретен ключ - ключ за цилиндрична ключалка (патрон);
 раздвижен ключ – гаечен ключ с променлива големина.